Das Internazionali Femminili di Palermo 2011 ist ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Palermo. Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2011. Das Turnier fand vom 9. bis zum 17. Juli 2011 statt.

Das Finale im Einzel bestritten Anabel Medina Garrigues und Polona Hercog, das Medina Garrigues in zwei Sätzen gewann. Im Doppel gewann die Paarung Sara Errani / Roberta Vinci in zwei Sätzen gegen Andrea Hlaváčková / Klára Zakopalová.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 
 
 

WTA Tour 2011
Tennisturnier in Palermo